Полика́рпов (Полика́рпова) — русская фамилия, образованная от имени Поликарп. В том числе: Поликарповы — дворянский род.

Известные носители:
 
 Поликарпов, Анатолий Степанович (в монашестве Алексий; род. 1948) — архимандрит РПЦ, наместник Свято-Данилова монастыря.
 
 
 Поликарпов, Геннадий Григорьевич (1929—2012) — советский учёный в области радиобиологии и гидробиологии моря, основатель морской радиоэкологии.
 Поликарпов, Георгий Михайлович (1914—1994) — советский акробат, музыкальный эксцентрик, конферансье, кукловод, Заслуженный артист РСФСР.
 Поликарпов, Дмитрий Алексеевич (1905—1965) — советский партийный и государственный деятель.
 
 
 
 Поликарпов, Олег Юрьевич (род. 1983) — российский шашист.
 Поликарпов, Сергей Иванович (1932—1988) — советский поэт, переводчик.
 Поликарпов, Юрий Анатольевич (род. 1962) — спортсмен (спидвей).

 Поликарпов-Орлов, Фёдор Поликарпович (ок. 1670—1731) — директор Московского печатного двора и Синодальной типографии.

 Поликарпова, Анастасия Валерьевна (род. 1992) — российская дзюдоистка.
 Поликарпова, Валентина Гавриловна (1917—1980) — советский архитектор.
 Поликарпова, Лариса Петровна (род. 1963) — советская и российская футболистка.

См. также 
 Поликарпов И-1 — первый одноместный истребитель-моноплан собственной советской конструкции.
 Поликарпов Р-1 — первый советский массовый самолёт конструкции Н. Н. Поликарпова.